Марија Долорес има више значења:

 Марија Долорес
 Марија Долорес (Армерија), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Марија Долорес, Ел Фресно (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Марија Долорес (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Марија Долорес (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Марија Долорес (Пурисима дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Марија Долорес (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Марија Долорес (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Марија Долорес (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику